Alarka Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Alarka Creek (Fontana Lake), Fluss im Bundesstaat North Carolina
 Little Alarka Creek, Fluss im Bundesstaat North Carolina